Монголска азбука може да се отнася за:

 Монголска азбука, вариант на староуйгурската азбука, използван във Вътрешна Монголия
 Монголска кирилица, вариант на кирилицата, използван във Външна Монголия
 Фагспа, вариант на тибетската писменост, използван през 13-14 век